Clearbrook ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clearbrook (Minnesota)
 Clearbrook (Virginia)
 Clearbrook (Washington)
 Clearbrook Park (New Jersey)

im Vereinigten Königreich:
 Clearbrook (Devon)